Осада Лакхнау — эпизод длительной обороны резиденции британцев в городе Лакхнау в ходе восстания сипаев 1857 года. Британцы оказались осаждёнными в здании резиденции. Первый отряд, прорвавшийся им на помощь, сам остался в осаде, укрепив гарнизон. После второго прорыва осады защитники и гражданские были эвакуированы, резиденция была покинута.

Лакхнау был столицей бывшего княжества Ауд. Длительная осада, которой подверглись британцы, стала одним из ключевых эпизодов неудачного восстания. Лакхнау стал пунктом концентрации главных сил британцев и сипаев.

Начало восстания 
Княжество Ауд было аннексировано Британской Ост-Индской компанией, набоб Вахид Али-шах был изгнан в Калькутту за год до вспышки восстания. Эта своевольная акция Ост-Индской компании породила большое возмущение в княжестве и по всей Индии. Первый британский комиссар (по сути губернатор), назначенный управлять новоприобретённой территорией, повёл себя бестактно, и на пост управляющего был назначен (всего за шесть недель до начала восстания) опытный администратор сэр Генри Лоуренс.

Сипаи (индийские наёмные солдаты) армии Бенгальского президентства Ост-Индской компании в предыдущие годы испытывали сильное беспокойство, чувствуя, что их религия и обычаи находятся под угрозой рационализации и христианизации. Лоуренс был полностью осведомлён о мятежном состоянии индийских войск, находящихся под его командованием (включавших в себя несколько частей аудского иррегулярного отряда, набранных из бывшей армии Ауда). 18-го апреля он предупредил генерал-губернатора лорда Каннинга о случаях проявлений недовольства и запросил разрешения перевести ненадежные колеблющиеся части в другую провинцию.

Поводом к вспышке восстания послужило введение винтовки Энфилда. Считалось, что оболочки патронов для этого оружия смазывались смесью говяжьего и свиного жира, что оскверняло как мусульман, так и индусов, так как по команде «Скуси патрон» солдат разрывал оболочку патрона (весьма плотную бумагу) зубами. 

1-го мая 1857 года солдаты 7-го иррегулярного пехотного полка отказались выполнить команду «Скуси патрон», и 3-го мая полк был разоружён другими полками.

10-го мая индийские солдаты в Мератхе перешли к открытому бунту и пошли маршем на Дели. Когда новости о восстании достигли Лакхнау, Лоуренс осознал тяжесть положения и призвал два корпуса военных пенсионеров (один из сипаев, другой из артиллерии), чья лояльность (как и лояльность сикхов и некоторых солдат-индусов) стала основной причиной успешной обороны резиденции.

Восстание разгорается 
23 мая Лоуренс начал работы по укреплению резиденции и сбору запасов для осады. Из близлежащих районов подходили большие партии британских гражданских. 30 мая (в мусульманский праздник Ураза-байрам) большая часть аудских и бенгальских войск в Лакхнау перешла к открытому восстанию. Кроме наёмников, в распоряжении Лоуренса была большая часть 32-го британского пехотного полка, этих сил хватило для того, чтобы выбить повстанцев из города.

4 июня вспыхнуло восстание в Ситапуре, большой и важной станции в 82 км от Лакхнау, затем в Файзабаде, одном из главнейших городов провинции, далее бунты произошли в Дарьябаде, Султанпуре и Салоне. В течение десяти дней британцы практически полностью потеряли власть в Ауде.

30 июня Лоуренс получил информацию, что мятежники собираются к северу от Лакхнау, и приказал произвести разведку боем, несмотря на некачественную развединформацию. Лоуренс лично возглавил экспедицию, хотя у него был небольшой военный опыт. Экспедиция была недостаточно хорошо организована, войска шли маршем в самое жаркое время дня в разгар лета без пищи и нормального снабжения водой. У Чинхата британцы наткнулись на хорошо организованные силы повстанцев, у которых была кавалерия и укреплённые артиллерийские позиции. Несколько сипаев Лоуренса и индийских артиллеристов перешли на сторону мятежников, измученные британские солдаты пришли в беспорядок. Несколько беглецов уже в виду резиденции скончались от солнечных ударов.

Лейтенант Уильям Джордж Кубитт из 13-го полка местной пехоты спустя несколько лет удостоился креста Виктории за действия по спасению трёх человек из 32-го пехотного полка в ходе отступления. Это было не единственным актом, сипаи, лояльные британцам, особенно из 13-го полка местной пехоты, спасли многих британских солдат, пожертвовав своими ранеными, которые были оставлены и изрублены на куски индийскими сипаями.

Первые атаки 

Лоуренс отступил в Резиденцию, которая затем была осаждена повстанцами и стала центром британской обороны. Оборонительная линия состояла из шести небольших зданий и четырёх укреплённых батарей. Вся позиция занимала площадь в 60 акров (240 тыс. м²), гарнизон насчитывал 855 британских солдат и офицеров, 712 индийцев, 153 гражданских добровольцев, в резиденции находилось 1280 нонкомбатантов, включая сотни женщин и детей. Позиция выглядела слишком слабой для эффективного отражения подготовленной и обеспеченной атаки. Кроме того, вокруг резиденции находилось несколько дворцов, мечетей и административных зданий, так как Лакхнау в течение многих лет был королевской столицей Ауда. Первоначально Лоуренс отказывался дать разрешение на разрушение этих зданий, убеждая своих инженеров «сохранить священные места». Тем самым в ходе осады эти здания стали выгодными позициями и прикрытием для повстанческих снайперов и артиллерии.

30 июня в ходе одного из первых артобстрелов на гражданских рухнула крыша. Осажденным удалось спасти их, действуя под интенсивным мушкетным и пушечным огнём, капрал Уильям Оксенхем удостоился креста Виктории за действия по их спасению. Первая атака последовала 1 июля и была отражена, при этом была покинута обособленная позиция во дворце Маччхи Бхаван, дворец был взорван (там хранились большие запасы пороха и амуниции). На следующий день сэр Генри Лоуренс получил смертельное ранение артиллерийским снарядом и скончался 4 июля. Командование военным гарнизоном принял полковник Джон Инглиш из 32-го пехотного полка. Майор Джон Бэнкс был назначен умирающим Лоуренсом на пост гражданского комиссара. Спустя некоторое время Бэнкс был убит снайпером и Инглиш взял на себя всю полноту власти.

Первая попытка деблокирования 
16-го июля войско под командованием генерал-майора Генри Хэвлока захватило Канпур в 77 км от Лакхнау. 20-го июля Хэвлок решил предпринять попытку деблокировать Лакхнау, но у него ушло шесть дней на переправу войска через реку Ганг. 29-го июля Хэвлок одержал победу в битве при Унао, но его силы сократились до 850 бойцов по причине потерь, болезней и солнечных ударов, и ему пришлось отступить.

Последовал раздражённый обмен письмами между Хэвлоком и высокомерным бригадным генералом Джеймсом Нилом, оставленным командовать в Канпуре. В итоге Хэвлок получил в подкрепление 257 солдат и сделал новую попытку наступления. 4-го августа Хэвлок одержал новую победу при Унао, но его сил опять оказались недостаточно для продолжения наступления.

Хэвлок планировал удерживать северный берег Ганга в пределах Ауда и, таким образом, предотвратить соединение значительных сил повстанцев, противостоявших ему, с силами, осаждающими резиденцию. Но 11-го августа Нил доложил ему, что Канпур находится под угрозой. Чтобы получить возможность отступить, не имея врага с тыла, Хэвлок опять отправился к Унао, где одержал третью победу. Затем Хэвлок отступил, переправившись через Ганг и разрушив новопостроенный мост. 16-го августа Хэвлок разбил повстанческие силы у Битура, устранив угрозу Канпуру.

Отступление Хэвлока было тактически необходимым, но позволило восстанию в Ауде принять национальный масштаб, так как прежде индифферентные землевладельцы присоединились к мятежникам.

Первый прорыв осады 
Хэвлока на посту командующего заменил генерал-майор сэр Джеймс Аутрам. Перед прибытием Аутрама в Канпур Хэвлок сделал приготовления для новой попытки деблокирования. Он отправил письмо Инглишу в резиденцию, предлагая ему самому прорвать кольцо осады и двигаться на Канпур. Инглиш ответил, что у него осталось слишком мало сил в строю, слишком много больных, раненых и гражданских, чтобы предпринять подобную попытку, и просил помочь ему незамедлительно. Тем временем повстанцы продолжали обстреливать гарнизон резиденции из артиллерии и копали минные туннели под укреплениями, уничтожив несколько постов. Хотя защитникам удавалось держать мятежников на расстоянии с помощью вылазок и контратак, силы гарнизона начали слабеть, еда была на исходе.

15-го сентября Аутрам прибыл в Канпур вместе с подкреплениями. Он позволил Хэвлоку возглавить отряд деблокирования и сопровождал его до Лакхнау в качестве добровольца. Войско насчитывало 3 179 человек: 6 британских и один сикхский батальон, три артиллерийские батареи, но всего лишь 168 человек добровольческой кавалерии. Они были разделены на две бригады под командованием Нила и полковника Гамильтона из 78-го шотландского пехотного полка.

Наступление продолжилось 18-го сентября. В это время мятежники не оказывали какого-либо серьёзного сопротивления на открытой местности, даже не пытаясь уничтожить некоторые важные мосты. 23-го сентября силы Хэвлока выбили повстанцев из Аламбага, обнесённого стенами парка в четырёх милях к югу от резиденции. Хэвлок оставил там обоз с небольшой охраной и 25-го сентября начал решающее наступление. Муссонные дожди пропитали водой и затопили почву вокруг города, сделав невозможным любые фланговые манёвры и вынудив британцев идти в прямое наступление через город.

При попытке переправиться через канал Чарбаг отряд встретил сильное сопротивление, но прорвался через мост, при этом потери штурмовой группы убитыми составили девять к десяти. Затем британцы повернули направо, вдоль западного берега канала. 78-й шотландский пехотный полк взял неправильное направление, но смог захватить батарею мятежников у дворца Кайсарбаг, прежде чем отыскать путь для соединения с основными силами. После тяжёлых боёв с наступлением ночи отряд достиг дворца Маччхи Бхаван. Аутрам предложил остановиться и установить контакт с защитниками резиденции через туннели и подрыв зданий на пути, но Хэвлок настоял на немедленном наступлении (он опасался, что защитники резиденции настолько ослабли, что могут не устоять против атаки, которую повстанцы могли провести буквально в последнюю минуту). Наступающим пришлось прорываться через хорошо укреплённые переулки. Силы деблокирования потеряли 535 человек из 2 000 в основном в ходе последней атаки, одним из погибших от мушкетного огня оказался бригадный генерал Нил.

К этому моменту защитники резиденции выдержали 87-дневную осаду, их число сократилось до 982 бойцов.

Вторая осада 
Первоначально Аутрам хотел эвакуировать резиденцию, но тяжёлые потери, понесённые в ходе последнего штурма, сделали невозможным эвакуацию всех больных, раненых и гражданских. Другой причиной решения Аутрама остаться в Лакхнау было обнаружение в резиденции большого склада с запасами, достаточными для поддержания гарнизона в течение двух месяцев. Эти запасы были сделаны Лоуренсом, но он погиб, не успев предупредить своих подчинённых. Инглиш опасался, что голод неизбежен.

Вместо эвакуации обороняемая площадь была расширена. Аутрам взял на себя верховное командование, Инглиш возглавил оборону первоначальной области резиденции, Хэвлок занял и оборонял дворцы (Фархат Бахш и Чуттур Мунзил) и другие здания к востоку от них. Аутрам надеялся, что прорыв осады деморализует восставших, но его надежды не оправдались. В ходе следующих нескольких недель повстанцы продолжали обстреливать гарнизон из артиллерии и мушкетов и прокопали ряд минных туннелей. Защитники отвечали вылазками (как и до этого) и копали контрминные туннели.

Защитникам удалось отправить посланцев в Аламбаг и из него, откуда гонцы смогли достичь Канпура (позднее между Резиденцией и Аламбагом было установлено семафорное общение, что сделало ненужным рискованную посылку лазутчиков). Слуга Томас Генри Каванаг, сын британского солдата, вызвался добровольцем, и выдав себя за сипая, выбрался из Резиденции с помощью местного жителя по имени Кананджи Лал. Он и его помощник пробрались через укрепления к востоку от города и достигли Аламбага с целью направлять следующую попытку деблокирования. За свои действия Каванаг удостоился креста Виктории и стал первым гражданским в британской истории, награждённым этой наградой за подвиг в ходе военного конфликта.

Второй прорыв осады

Подготовка ко второй попытке деблокирования 
Восстание охватило обширную территорию северной Индии. Большие массы повстанцев стекались к Дели, где было провозглашено восстановление империи Великих Моголов, на трон взошёл Бахадур-шах II. Британская армия осадила Дели в первую неделю июня. 10-го сентября британцы пошли на штурм, и к 21-му сентября овладели городом. 24-го сентября колонна из 2 790 британцев, сикхов и пенджабцев под командой полковника Грейтхеда из 8-го королевского пехотного полка вышла из Дели через Лахорские ворота. Задачей Грейтхеда было восстановление британской власти на территории от Дели до Канпура. 9-го октября Грейтхед пришёл на помощь осаждённому британскому гарнизону в Красном форте Агры. Затем Грейтхед повернул колонну на Агру в поисках отступивших мятежников. Его войска остановились и были внезапно атакованы повстанцами, которые на самом деле пребывали поблизости. Тем не менее, британским силам удалось сплотиться, разбить и рассеять мятежников. После битвы при Агре организованное сопротивление повстанцев на территории между Дели и Канпуром было подавлено, хотя партизанские отряды продолжали борьбу.

Вскоре после битвы Грейтхед получил подкрепления из Дели и передал командование генерал-майору Джеймсу Хоупу Гранту. В конце октября Грант достиг Канпура, где до него дошёл приказ нового главнокомандующего в Индии генерала сэра Колина Кэмпбелла следовать к Аламбагу и транспортировать больных и раненых к Канпуру. Он также получил строгое предписание воздержаться от какой бы то ни было попытки деблокады Лакхнау, пока туда не явится сам Кэмпбелл.

Кэмпбеллу было 65 лет, когда он покинул Англию, чтобы возглавить Бенгальскую армию. В середине августа он находился в Калькутте, готовясь двинуться вглубь страны. В конце октября все приготовления были завершены. 3-го ноября войска Кэмпбелла дошли до Канпура, с боями пройдя по Великому колёсному пути. Повстанцы всё ещё сохраняли контроль над обширными пригородными территориями. Кэмпбелл решил зачистить пригородную зону перед началом деблокирования Лакхнау. Резня британских женщин и детей, случившаяся после падения Канпура, всё ещё была свежа в памяти. Для британцев Лакхнау стал символом их решимости. Кэмпбелл оставил для защиты Канпура 1 100 бойцов, а сам с войском из 3 500 пехоты при 42-х орудиях двинулся к Аламбагу. Писатель Сэмюэль Смайлс описывает это как применение правила «Сначала женщины и дети» – генерал решил сначала освободить страдающих в осаждённой резиденции в Лакхнау гражданских.

Количество повстанцев в Лакхнау по разным оценкам составляло от 30 до 60 тыс. Они были вполне достаточно экипированы, сипайские полки в их составе были хорошо подготовлены, они усилили оборону после прорыва сил Хэвлока и Аутрама. Мост Чарбаг, по которому прошли отряды Хэвлока и Аутрама, был укреплён. Канал Чарбаг от моста Дилкуша до моста Чарбаг был запружен плотиной и затоплен, чтобы препятствовать переходу вброд или переправке тяжёлого вооружения. Артиллерия размещалась в укреплениях к северу от реки Гомати, что позволяло ежедневно обстреливать не только резиденцию, но и единственный реальный путь подхода деблокирующих сил. Тем не менее, отсутствие объединённого командования сипаев нивелировало их численное и стратегическое преимущество.

Второй прорыв осады 
На рассвете 14-го ноября Кэмпбелл начал прорыв осады Лакхнау. При планировании операции он опирался на информацию, полученную от Каванага, и учёл тяжёлые уроки, полученные первой колонной, прорвавшей осаду. Он решил не идти по мосту Чарбаг и не пробиваться через извилистые и узкие улочки Лакхнау, а вместо этого двинуться фланговым маршем на восток и пройти через парк Дилкуша, затем наступать на Ля Мартиньер (школу для британских и англо-индийских мальчиков) и пересечь канал как можно ближе к реке Гомати. При наступлении он предполагал защищать каждый пункт для обеспечения снабжения и связи с Аламбагом. Войска Кэмпбелла должны были зачистить обнесённую стенами виллу Секундрабаг и прорваться к резиденции, внешний периметр обороны которой был расширен Хэвлоком и Аутрамом до Чутур Мунзил.

В ходе трёхмильного марша на восток к Аламбагу колонна не встретила сопротивления. У парка Дилкуша колонна подверглась мушкетному обстрелу. Британская кавалерия и артиллерия незамедлительно пробили парковую стену и выбили сипаев из парка. Затем колонна двинулась к Ля Мартиньер. К полудню парк и школа оказались под контролем британцев. Сипаи энергично атаковали британский левый фланг у здания банка, но британцы контратаковали и отбросили неприятеля обратно к Лакхнау.

Колонна Кэмпбелла в своём стремительном наступлении оторвалась от обоза со снабжением. Наступление приостановилось, пока требуемые резервы пищи, боеприпасов и медицинского оснащения не были продвинуты вперёд. Запросы о дополнительных боеприпасах из Аламбага также тормозили марш колонны. 

Вечером 15-го ноября защитникам резиденции просигналили семафором «Наступление завтра».

На следующий день колонна прошла от Ля Мартиньер к месту впадения канала в реку Джумти. Запруда канала, сделанная для затопления территории за мостом Дилкуска, осушила канал в точке переправы. Колонна и орудия двинулись вперёд и сделали крутой поворот к Сикандар Баг.

Штурм Сикандар Баг 

Сикандар Баг представляет собой сад площадью около 1,8 га, обнесённый высокими стенами с парапетами на каждом углу, главные ворота расположены на восточной стене. Подходящей колонне пехоты, кавалерии и артиллерии было трудно маневрировать на коротких деревенских улочках. Высокая дорожная насыпь, подходящая к Сикандар Баг, предоставила им некоторую защиту от интенсивного огня, обрушившегося на них. Сипаи стреляли из мушкетов через бойницы Сикандар Баг и близлежащих укреплённых домов, из пушек с позиции, расположенной в отдалённом Кайзарбаге (бывший дворец короля Ауда). Кэмпбелл подтянул артиллерию, чтобы подавить огонь повстанцев. Тяжёлые 18-фунтовые орудия были отбуксированы на верёвках, перетащены через крутую дорожную насыпь и размещены в 55 м от ограды. В ходе этих манёвров британцы понесли большие потери, но пушечный огонь разбил юго-восточную стену.

Подразделения 93-го сазерлендского шотландского пехотного полка и 4-го пенджабского пехотного полка рванулись вперёд. Пенджабцам показалось, что брешь слишком узкая, чтобы пропустить большие массы войск, они двинулись влево и прорвались через главные ворота сада. Оказавшись внутри, пенджабцы (многие из которых были сикхами) расстреляли весь боезапас для мушкетов и бросились в штыки. Сипаи пошли в контратаку. Горцы прорвались через брешь с криками «Помни Канпур!». 

Постепенно шум битвы стал стихать. Тающие силы защитников отступали на север, пока отступление стало невозможным. Земля стала мокрой и тёмно-красной от крови. Британцы насчитали около 2 тыс. павших сипаев.

Штурм Шах-Наджафа 
К полудню отряд деблокирующей колонны под командой Адриана Хоупа вышел из Сикандар Баг и двинулся к Шах-Наджафу, представлявшему собой обнесённую стенами мечеть, мавзолей Гази-уд-Дина Хайдера, первого короля Ауда, коронованного в 1814 году. Защитники значительно укрепили это многоэтажное здание. Когда британская колонна пошла в общую атаку, сипаи ответили неослабевающим мушкетным огнём, картечными выстрелами из пушек, орудия Кайзарбага оказали артиллерийскую поддержку, орудия из батарей к северу от реки Джумти также помогли навесным огнём. Британцы три часа обстреливали стены Шах-Наджафа с открытых позиций. Стены оставались нерушимыми, огонь сипаев не ослабевал и британские потери росли. Последующие британские штурмы отбивались с большими для них потерями.

Покинуть свои открытые позиции британскому командованию представлялось столь же опасным. Отряд из 50 шотландцев был отправлен на поиски другого входа в Шах-Наджаф. На противоположной стороне строения сапёрам удалось найти брешь, они расширили её. Небольшой штурмовой отряд пробрался через брешь, пересёк внутренний двор и открыл главные ворота. Увидев это, их товарищи бросились в открывающиеся ворота Шах-Наджафа. К закату Кэмпбелл разместил там свой штаб.

Резиденция достигнута 

В осаждённой Резиденции Хэвелок и Утрам готовились прорваться к колонне Кэмпбелла. Находясь в Чуттур Мунзил, они выполнили свой план, взорвав наружные стены виллы, как только заметили, что Кэмпбелл захватил Сикандар Баг.

Моти-махал, последняя крупная позиция, разделявшая британские силы, была зачищена колонной Кэмпбелла. Теперь между ними оставалось только открытое пространство в 410 м длиной. Утрам, Хэвелок и несколько других офицеров пересекли это пространство, чтобы провести совещание с Кэмпбеллом. Сипаи продолжали упорно отстаивать свои позиции, но британцы атаковали раз за разом, зачищая последние очаги сопротивления. Вторая деблокирующая колонна прорвалась к Резиденции.

Эвакуация 

Хотя Хэвелок и Аутрам рекомендовали взять приступом дворец Кайзарбаг, чтобы обезопасить британские позиции, Кэмпбелл осознавал, что другие отряды повстанцев угрожают Канпуру и другим городам, где держатся британцы. Он приказал оставить Лакхнау. Эвакуация началась 19-го ноября. Пока артиллерия Кэмпбелла обстреливала дворец Кайзарбаг, чтобы обмануть повстанцев неизбежностью штурма, через открытое пространство были натянуты парусиновые занавесы, чтобы скрыть движение от повстанцев. Женщины и дети, раненые и больные двинулись к парку Дилкуша под прикрытием занавесов, одни шли пешком, некоторых перемещали на импровизированных носилках или повозках. В следующие два дня Аутрам вывел из строя свои орудия и отступил вслед за ними.

В парке Дилкуша Хэвелок скончался от внезапного приступа дизентерии 24-го ноября. Вся армия и конвой двинулись к Аламбагу. Кэмбелл оставил Аутрама с 4-тысячным отрядом оборонять Аламбаг, пока он с 3-тысячным отрядом и большинством гражданских не достиг Канпура 27-го ноября.

Последствия 
Первая осада продолжалась 87 дней, вторая — 61 день. 24 человека были награждены крестами Виктории за свои действия 16-го ноября в ходе второго прорыва осады, большая часть за штурм Сикандар Баг — самое большое количество награждённых этим крестом за один день.

Повстанцы продолжали удерживать Лакхнау в последующую зиму, но им не удалось предпринять какие-либо действия ввиду разобщённости, и Аутраму удалось без труда удерживать слабо укреплённый Аламбаг. 21-го марта 1858 года Кэмпбелл взял Лакхнау.

Осада Лакхнау в художественной литературе 
 Осада со значительными расхождениями была описана в романе Дж. Г. Фаррелла The Siege of Krishnapur (Осада Кришнапура). Писатель использовал воспоминания и дневники переживших осаду, таких как миссис Джулия Инглиш и миссис Мария Джермон.
 Действие произведения In the Heart of the Storm писательницы Максвелл Грей частично проходит в Лакхнау в ходе осады.
 Произведения писателей Дж. А. Генти In Times of Peril и Джорджа МакДональда Фрейзера Flashman in the Great Game содержат продолжительные сцены проходящие в Резиденции, находящейся под осадой.
 Целая глава произведения «По экватору» Марка Твена посвящена восстанию, писатель широко цитирует сэра Тревельяна.
 Произведение Shadow of the Moon (copyright 1956/1979) писательницы Мэри Кей представляет собой вымышленный отчёт последних дней британской власти в Индии, многие сцены проходят в Лакхнау и его окрестностях, большинство последней части книги проходит в Лакхнау в ходе осады.
 Роман Recalcitrance индийского профессора Анурага Кумара посвящён событиям осады Лакхнау и роли, которую в ней сыграл Раджа Джалиал Сингх, командир повстанческих сил. Благодаря усилиям Кумара на месте, где был повешен таинственный солдат, был основан мемориальный парк. Роман был впервые опубликован в 2008 году в 150-ю годовщину восстания.
 Сюжет романа Ruby in the Smoke английского писателя Филиппа Пулмана в основном основан на вымышленных событиях, которые якобы произошли во время осады.
 Сразу после окончания осады драматург Дайен Бусико написал пьесу Jessie Brown or the Relief of Lucknow (Джесси Браун или Освобождение Лакхнау) которая стала очень популярной в театрах и шла двадцать недель.

Примечания

Литература 

 
 Battles of the Indian Mutiny, Michael Edwardes, Pan, 1963, ISBN 0-330-02524-4
 The Great Mutiny, Christopher Hibbert, Penguin, 1978, ISBN 0-14-004752-2
 A History of the Indian Mutiny Volumes 1-3, G. W. Forrest, William Black and Son, Ediburgh and London 1904, reprinted 2006, ISBN 81-206-1999-4 and ISBN 81-206-2006-1
 Story of a Soldier’s Life Volume 1, Field Marshal Viscount Wolseley, Westminster Archibald Constable & Company 1903
Отчёты очевидцев:
 Bartrum, Katherine Mary. A Widow’s Reminiscences of the Siege of Lucknow. , London: James Nisbet & Co., 1858. Online at A Celebration of Women Writers. 
 Inglis, Julia Selina, Lady, 1833—1904, The Siege of Lucknow: a Diary , London: James R. Osgood, McIlvaine & Co., 1892. Online at A Celebration of Women Writers. 
 Rees, L. E. Ruutz. A personal narrative of the siege of Lucknow , Oxford University Press, 1858. Digital copy on Google Books.

Ссылки 
 British Army 
 Pakistan Defence Journal 
 Private Tour Operators Website  — specialises in Indian Mutiny & British History in India

Восстание сипаев (1857—1859)
Сражения по алфавиту
Осады 1857 года